Шагов — фамилия.

 Шагов, Александр Анатольевич (род. 1962) — советский и российский футбольный тренер.
 Шагов, Николай Романович (1882—1918) — участник революционного движения в России, член IV Государственной думы.